Gerbersdorf ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Gerbersdorf (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gerbersdorf (Windischeschenbach), Ortsteil der Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Gerbersdorf (Merkendorf), Ortsteil der Stadt Merkendorf, Landkreis Ansbach, Bayern

in Österreich:
 Gerbersdorf (Gemeinde Alberndorf), Ortschaft der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Gerbersdorf (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Georgen an der Stiefing, Bezirk Leibnitz, Steiermark